Maros ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Südsulawesi. Verwaltungssitz ist die gleichnamige Stadt Maros. Der Bezirk hat eine Fläche von 1619,12 km² und eine Bevölkerung von etwa 250.000 Einwohnern.

Im Bezirk befindet sich auch der Nationalpark Bantimurung-Bulusaraung, dessen Wasserfall ein beliebtes Ausflugsziel der lokalen Bevölkerung ist. Karsthöhlen in der Region Maros-Pangkep.

Verwaltungsgliederung 
Der Bezirk Maros setzt sich aus 14 administrativen Distrikten (Kecamatan) zusammen (Stand 2010):

12 der 14 Distrikte liegen innerhalb der offiziellen Metropolregion Makassar, lediglich zwei – Camba and Mallawa – liegen außerhalb.

Einzelnachweise

Geschichte

Weblinks 

Geographie (Sulawesi)
Kabupaten in Sulawesi Selatan